Miejscowości w Polsce:
 Szemplino Czarne
 Szemplino Wielkie